Abadon je lahko:
 Abadon - biblijsko podzemlje
 Abadon - angel
 Abadon - roman Janeza Mencingerja